Liste Swadesh de 207 mots en français et en arpitan.

Présentation 

L'arpitan ne connaît pas de standard / les mots de cette liste ne sont pas forcément communs à tous les locuteurs arpitans.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Arpitan
 Liste Swadesh

arpitan